Nueva Gales puede referirse a:

 Nueva Gales del Sur; o
 Nueva Gales del Norte.